En Pologne, Kaleń peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Kaleń, village du powiat de Piotrków 
 Kaleń, village du powiat de Radomsko
 Kaleń, village de la gmina de Rawa Mazowiecka
 Kaleń, village de la gmina de Sadkowice.

dans la voïvodie de Lublin
 Kaleń, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Kaleń, village du powiat de Gostynin, 
 Kaleń, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Kaleń, village du powiat de Przysucha.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kaleń, village.